Спаун:

 Спаун — мистический супергерой, придуманный Тоддом Макфарлейном.
 Спаун — экранизация одноимённого комикса Тодда Макфарлейна 1997 года.
 Герман фон Спаун (1833—1919) — австро-венгерский флотоводец, адмирал, командующий Императорского и Королевского Военно-морского Флота Австро-Венгрии (1897—1904).
 Спаун — экранизация одноимённого комикса Тодда Макфарлейна 2019 года.